

Cinema 
 Cattiva  – film del 1991 diretto da Carlo Lizzani

Musica 
 Cattiva  – album di Luciano Caldore del 2001
 Cattiva  – singolo di Samuele Bersani del 2003, tratto dall'album Caramella smog
 Cattiva  – singolo di Loredana Errore con la partecipazione di Loredana Bertè del 2011, tratto dall'album L'errore

Altri progetti